Суперкубок Чилі з футболу 2013  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2013 року між чемпіоном Чилі клубом Уніон Еспаньйола та володарем кубка Чилі клубом Універсідад де Чилі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase

2013
Чилі
Липень 2013
2013 в чилійському спорті